Гран-при Аргентины 1980 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл в Буэнос-Айресе. Автогонки прошли 13 января 1980 года. На этом этапе дебютировал Ален Прост.

Гонка 
 

|}

 Поул-позиция: Алан Джонс — 1:44,17
 Быстрый круг: Алан Джонс — 1:50,45

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины